Store Steindalsnosi, een berg in Noorwegen
 Vestre Steindalsnosi, een berg in Noorwegen